Кубок Испании по футболу 1927 — 25-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла команда Реал Унион. Этот кубок стал четвёртым в истории команды.

Команды 
В розыгрыше принимали 26 команд (победители и призёры регионов)

 Арагон: Иберия, Сарагоса
 Астурия: Спортинг Хихон, Фортуна
 Кантабрия: Расинг Сантандер, Химнастика Торрелавега
 Кастилия и Леон: Реал Унион Депортиво, Эспаньол (Вальядолид)
 Каталония: Барселона, Европа
 Экстремадура: Экстремено, Патрия
 Галиция: Сельта, Депортиво
 Гипускоа: Реал Унион, Реал-Сосьедад
 Мурсия: Реал Мурсия, Картахена
 Центральный регион: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
 Южный регион: Севилья, Бетис
 Валенсия: Валенсия, Кастельон
 Бискайя: Атлетик Бильбао, Аренас

Групповая стадия

Группа 1

Группа 2 

Дополнительные игры:

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Четвертфинал 
Первые матчи:

Полуфиналы 
8 мая, 1927

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1927 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1927 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 1927 году